Sülzbach ist ein geographischer Name

eines Ortes:
 Sülzbach (Obersulm), Dorf der Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

von Gewässern:
 Sülzbach (Bibers), rechter Zufluss der Bibers bei Bibersfeld, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sülzbach (Gelbach), rechter Zufluss des Gelbachs nach Weinähr, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Sülzbach (Rhein), rechter Zufluss des Oberrheins bei Eltville am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Sülzbach (Simmerbach), rechter Zufluss des Simmerbachs nahe der Langenauermühle von Ravengiersburg, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Sülzbach (Sulm), linker Zufluss der Sulm bei Sülzbach (Obersulm), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Sulzbach